Csehország
 Kaliště, település a Jihlavai járásban
 Kaliště, település a Kelet-prágai járásban
 Kaliště, település a Pelhřimovi járásban
 Kaliště, Bohdalovice településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Kaliště, České Budějovicébe beolvadt település
 Kaliště, Dolní Hbity településrésze a Příbrami járásban
 Kaliště, Nadějkov településrésze a Tábori járásban
 Kaliště, Orlické Podhůří településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Kaliště, Švihov településrésze a Klatovyi járásban
 Kaliště, Votice településrésze a Benešovi járásban
 Kaliště u Lipí, Lipí településrésze a České Budějovice-i járásban